Иодид диспрозия(III) — неорганическое соединение, 
соль диспрозия и иодистоводородной кислоты с формулой DyI,
тёмно-зелёные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Иодирование металлического диспрозия:

 Действие иодида ртути на опилки диспрозия:

Физические свойства 
Иодид диспрозия(III) образует тёмно-зелёные гексагональные гигроскопичные кристаллы.

Образует кристаллогидрат.

Литература 
 

диспрозия
Галогениды металлов